Los Caños kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Los Caños, Aguascalientes, 
 Los Caños, Zacatecas, Villanueva,

Spanien 

 Los Caños de Meca (ort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar